Typ 63 (YW 531) – chiński transporter opancerzony
 Typ 63 – chiński karabin automatyczny
 Typ 63 – chiński czołg lekki
 Typ 63 – chińska holowana wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa
 Typ 63 – chiński moździerz